Gradi – famiglia nobile europea

 Arrigo Gradi – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Cesare Gradi – pallavolista italiano
 Dario Gradi – ex calciatore e allenatore di calcio inglese con cittadinanza italiana
 Giuliano Gradi - politico italiano
 Giuseppe De Gradi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Raniero Gradi – ex ciclista su strada italiano
 Stefano Gradi – scienziato, filosofo e poeta dalmata
 Wanani Gradi Mariadi, meglio conosciuto con lo pseudonimo Gradur – rapper francese di origine congolese

Pagine correlate
Grado